Hall är ett efternamn som finns i flera länder.

Personer med efternamnet Hall

A
 Adam Hall (född 1980). amerikansk ishockeyspelare
 Adélaïde Victoire Hall (1772–1844). svensk-fransk konstnär och adelsdam
 Albert Hall (född 1937), amerikansk skådespelare
 Alex Hall (född 1998), amerikansk freestyleåkare
 Alexander Hall (1894–1968), amerikansk filmregissör
 Alfred Teodor Hall
 Allan Hall (1931–2018), svensk journalist och författare
 Anders Hall (född 1972), svensk ämbetsman och politiker, moderat
 Anna Hall (fotbollsspelare) (född 1979), svensk fotbollsspelare
 Anna Hall (konstnär) (1872–1933), svensk miniatyr- och porträttmålare
 Anna Hall (volleybollspelare) (född 1999), amerikansk volleybollspelare
 Anna Maria Hall (1800–1881), irländsk författare
 Anthony Michael Hall (född 1968), amerikansk skådespelare 
 Archibald Hall (1924–2002), brittisk seriemördare och tjuv
 Arman Hall (född 1994), amerikansk löpare
 Arsenio Hall (född 1956), amerikansk skådespelare och komiker
 Arthur Hall (1901–1978), amerikansk tonsättare, pianist och dirigent
 Asaph Hall (1829–1907), amerikansk astronom

B
 Bengt Hall (född 1950), svensk musikadministratör, kördirigent och teaterledare
 Benjamin Hall (1778–1817), walesisk industriman
 Benjamin Hall, 1:e baron Llanover (1802–1867), brittisk ingenjör och politiker
 Bert Hall (1885–1948), amerikansk filmregissör
 Berta Hall (1909–1999), svensk skådespelare
 Birger Anneus Hall (1858–1927), norsk präst
 Birger Martin Hall (1741–1815), svensk läkare och naturforskare
 Bo G. Hall (född 1938), svensk ämbetsman och författare
 Bror Rudolf Hall (1876–1950), svensk skolman
 Bug Hall (född 1985), amerikansk skådespelare

C
 Carl Hall (1848–1908), dansk redaktör
 Carl Christian Hall (1812–1888), dansk politiker
 Carl Ludvig Hall (1814–1857), svensk pianist och tonsättare
 Catherine Hall (född 1946), brittisk social- och kuilturhistoriker
 Cecilia Hall (född 1944), svensk målare, illustratör och formgivare
 Charles Francis Hall (1821–1871), amerikansk polarforskare
 Charles Martin Hall (1863–1914), amerikansk kemist
 Charlie Hall (1899–1959), brittisk-amerikansk skådespelare och komikter
 Christian Hall (1840–1911), norsk präst
 Conrad Hall (1926–2003), amerikansk filmfotograf
 Cornelia Hall

D
 Darnell Hall (född 1971), amerikansk löpare
 David Hall, flera personer
 David Hall (1898–1957), svensk sadelmakare och politiker, socialdemokrat
 David Hall (Delawarepolitiker) (1752–1817), amerikansk politiker, demokrat-republikan, guvernör i Delaware
 David Hall (Oklahomapolitiker) (1930–2016), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Oklahoma
 Dean Hall (född 1957), amerikansk racerförare
 Deidre Hall (född 1947), amerikansk skådespelare
 Dennis Hall (född 1971), amerikansk brottare
 Donald Hall (1928–2018), amerikansk poet och litteraturkritiker

E
 Edmond Hall (1901–1967), ansk jazzmusiker
 Edward Hall (1497–1547), engelsk historiker
 Edward Hall (bobåkare) (1900–1982), brittisk bobåkare
 Edwin Hall (1855–1938), amerikansk fysiker
 Elisabet Hall (född 1955), svensk målare
 Ervin Hall (född 1947), amerikansk friidrottare
 Evelyn Beatrice Hall (1868–1956), brittisk biografiförfattare
 Evelyne Hall (1909–1993), amerikansk friidrottare

F
 Fred Hall, flera personer
 Fred Hall (guvernör)
 Fred Hall (musiker)
 Frithiof Hall (1864–1941), kyrkohistoriker

G
 George Hall
 Glenn Hall (född 1931), kanadensisk ishockeyspelare
 Granville Stanley Hall (1844–1924), amerikansk psykolog och pedagog
 Gunvor Hall
 Gus Hall
 Gustav Hall
 Gösta Hall, flera olika
 Gösta Hall (1908–1987), ingenjör
 Gösta Hall (1899–1993), ingenjör och företagsledare

H
 Herman Hall (1837–1883), svensk boktryckare, tidningsman och förläggare
 Hiland Hall

I
 Ingeborg Hall-Setterberg
 Iris Hall
 Irma P. Hall

J
 James Hall, amerikansk geolog och paleontolog
 James Hall (geolog), skotsk geolog
 James Norman Hall
 Jeffrey C. Hall
 Jerry Hall, amerikansk fotomodell
 Jesper Hall, svensk schackspelare
 Jim Hall, flera personer
 Jim Hall (musiker), amerikansk jazzmusiker
 Jim Hall (racerförare)
 Joe Hall
 Johan August Hall
 John Hall, flera personer
 John Hall (politiker) (född 1948), amerikansk politiker från delstaten New York
 John Hall den yngre (1771–1830), svensk grosshandlare
 John Hall den äldre (1735–1802), svensk grosshandlare
 John Hubert Hall
 John L. Hall (född 1934, amerikansk fysiker, nobelpristagare
 John W. Hall
 Jon-Erik Hall (1877–1948), riksspelman
 Joseph Hall, flera personer
 Joseph Hall (biskop) (1574–1656), engelsk biskop och författare
 Joseph Hall (metallurg) (1789–1862), engelsk metallurg
 Joseph Hall (politiker) (1793–1859), amerikansk politiker
 Joshua Hall

K
 Kalle von Hall
 Katie Hall
 Kaye Hall
 Kerstin Hall

L
 Lars Hall, flera personer
 Lars Hall (femkampare)
 Lars Hall (formgivare)
 Lennart Hall, svensk musikprofessor
 Lennart Hall (konstnär)
 Louis Hall
 Luther E. Hall

M
 Magnus Hall
 Margit Hall
 Maria Hall
 Manly Palmer Hall
 Marshall Hall, brittisk läkare
 Mary Ann Hall
 Mathilda Hall, svensk pedagog
 Maxwell Hall
 Michael C. Hall

N
 Nelly Hall
 Nicola Hall
 Nonne Hall

P
 Patrik Hall
 Pauline Hall (1890–1969), norsk tonsättare och musikkritiker
 Peter Hall (1930–2017), brittisk teaterman
 Per Hall
 Peter Adolf Hall (1739–1793), miniatyrmålare
 Philip Baker Hall
 Phyllis Hall, brittisk friidrottare
 Porter Hall

R
 Radclyffe Hall, brittisk författare
 Ralph Hall
 Rebecca Hall
 Regina Hall
 Rich Hall
 Richard Hall, svensk-finsk konstnär
 Rob Hall, nyzeeländsk bergsbestigare
 Robert A Hall Jr., amerikansk språkforskare
 Rudolf Hall (arkitekt) (1904–1989), svensk arkitekt
 Rune Hall (född 1939), svensk militär
 Russell G. Hall
 Ruth Hall
 Ryan Hall

S
 Stuart Hall, jamaicansk kulturteoretiker och sociolog

T
 Tanner Hall
 Taylor Hall, amerikansk ishockeyspelare
 Terry Hall (1959–2022), brittisk sångare
 Thomas Hall (olika betydelser)
 Thomas Hall
 Thomas Hall (kanotist)
 Thomas Hall (konstnär)
 Thomas Hall (TV-chef)
 Thurston Hall
 Todrick Hall
 Tom Hall
 Tom T. Hall
 Tord Hall, svensk matematiker

U
 Ulf Hall
 Uriah Hall
 Uriel Sebree Hall

V
 Vegard Hall

W
 Willard Preble Hall
 William Hall
 William Augustus Hall
 Willie Hall
 Wilton E. Hall

Å
 Åke Hall